Hule – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Hule – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Hule – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie barskim.